Немецкие подводные лодки
 U-106 (1917)
 U-106 (1940)